Корне́лиус Крейн (Че́ви) Чейз (; род. 8 октября 1943, Вудсток, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр, снимающийся преимущественно в эксцентрических кинокомедиях. Наибольшую известность приобрёл в фильмах 1980—1990-х годов.

Биография 
Чеви Чейз родился 8 октября 1943 года в Вудстоке (штат Нью-Йорк) в семье книжного редактора. В юности пробовал себя в музыке (а именно, был участником групп Chamaeleon Church и The Leather Canary (позже — Steely Dan), где играл на ударных и клавишных). До того, как Чеви Чейз состоялся как комик, он работал водителем такси, водителем грузовика, курьером, официантом, строительным рабочим, инженером по звуку, менеджером в супермаркете, продавцом в винном магазине. Дебютировал в кино с 25 лет, дебют в роли пешехода в фильме «Идите. Стойте». Снимается преимущественно в ролях эксцентрического плана. Грубоватый юмор, неповторимая мимика и экспромты в диалогах — фирменный знак актёра. Наиболее известные фильмы, принёсшие популярность актёру: «Грязная игра», «Каникулы», дилогия «Флетч», «Забавная ферма», «Шпионы как мы», «Три амиго», «Отвали!», «Исповедь невидимки», «Кто в доме хозяин».

Личная жизнь 
Чеви — внук , вице-адмирала ВМС США, участника обеих мировых войн, награждённого Серебряной Звездой.

Чеви Чейз был женат три раза:
 Сьюзен Хьюитт (Susan Hewitt) женились 23.02.1973 — развелись 01.02.1976
 Жаклин Карлин (Jacqueline Carlin) женились 04.12.1976 — развелись 14.11.1980
 Джейни Чейз (Jayni Chase) женились 19.06.1982 — женаты по настоящее время

У Чеви Чейза и Джейни Чейз родились три дочери: Сидни Кэтлин Чейз — родилась в 1983 году, Кали ли Чейз — родилась в 1985 году и Эвелин Эмили Чейз — родилась в 1988 году.

Избранная фильмография

Признание и награды 
 Дважды был награждён «Эмми» (1975 и 1978 год) за участие в передаче Saturday Night Live.
 Номинировался на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Грязная игра».
 В 1993 году удостоен собственной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в штате Нью-Йорк
Голливудская «Аллея славы»
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Киноактёры США
Выпускники Сельской школы Ривердейла
Выпускники Хаверфордского колледжа
Выпускники Бард-колледжа